La Ford Prefect est une voiture de la marque Ford.
 Ford Prefect est un personnage de la saga Le Guide du voyageur galactique.